Dori, individu del poble hel·lènic dels doris
 Els habitants de la Dòrida també eren anomenats simplement doris.
 Dori o dòric, dialecte del grec antic 
 Mode dori o dòric, escala tonal anomenada en referència als doris
 Dori (arma), llança de l'antiga Grècia
 Turó d'en Dori, muntanya entre els municipis d'Argentona i de Mataró a la comarca del Maresme
 Regne de Dori, antic regne a la part oriental del modern estat de Burkina Faso.
 Departament de Dori, divisió administrativa de Burkina Faso.
 Dori, ciutat de Burkina Faso